Ернст () — ім'я та прізвище німецького походження.

Ім'я 
 Ернст Залізний
 Ернст (маркграф Австрії)
 Ернст Людвіг (ландграф Гессен-Дармштадтський)
 Ернст Фрідріх Ґермар
 Темпель Ернст Вільгельм Леберехт
 Ернст Теодор Амадей Гофманн
 Ернст Гайнріх фон Шіммельманн
 Ернст фон Бібра
 Йоган Гартвіг Ернст фон Бернсторф
 Ернст Генріх Фрідріх Маєр
 Вольфганг Ернст Паулі
 Ернст Юліус Епік
 Ернст-Йоганн фон Бірон
 Планк Макс Карл Ернст
 Романов Ернст Іванович
 Ернст Тельман
 Ернст Неізвестний - радянський скульптор
 Ернст Буш
 Ернст Буш (актор)
 Ернст Хладні
 Ернст Берджесс
 Ернст Барлах
 Ернст Ліпгарт

Прізвище 
 Адольф Ернст (*1832-†1899) — венесуельський ботанік
 Ернст Костянтин Львович (*1961) — російський продюсер.
 Ернст Федір Людвігович (*1891–†1942) — український історик, мистецтвознавець, музеєзнавець.
 Макс Ернст (*1891-†1976) — німецький художник-авангардист.
 Ріхард Ернст (*1933) — швейцарський физикохимик, лауреат Нобелівської премії з хімії.
 Фабіан Ернст (*1979) — німецький футболіст, півзахисник.

Топонім 
 Ернст (Мозель) — комуна в Німеччині, в землі Рейнланд-Пфальц.

Німецькі прізвища